Richard Hamilton (1920–2004) – amerykański aktor
 Richard Hamilton (1922–2011) – brytyjski malarz 
 Richard Hamilton (ur. 1978) – amerykański koszykarz